

Geografia 
 Canada
 Upton  – località del Québec
 Regno Unito
 Upton  – paese del Berkshire
 Upton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Upton  – parrocchia civile del Cheshire
 Upton  – paese del Dorset	
 Upton  – parrocchia civile del Lincolnshire
 Upton  – distretto di Bexley, Londra
 Upton  – località di Wirral, Merseyside
 Upton  – parrocchia civile del Northamptonshire
 Upton  – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Upton  – parrocchia civile del Somerset
 Upton  – parrocchia civile del West Yorkshire
 Upton-upon-Severn  – paese del Worcestershire
 Stati Uniti d'America
 Upton  – città della Contea di Hardin, Kentucky
 Upton  – città della Contea di Oxford, Maine
 Upton  – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Upton  – località della Contea di Suffolk, New York
 Upton – comunità non incorporata della Contea di Bastrop, Texas
 Upton  – città della Contea di Weston, Wyoming

Onomastica 
 Upton – nome proprio di persona maschile inglese

Persone 
 Anthony F. Upton – storico britannico
 B. J. Upton – giocatore di baseball statunitense
 Barry Upton – cantautore inglese
 Caitlin Upton – modella statunitense
 Clive Upton – linguista inglese
 Eben Upton – informatico gallese
 Emory Upton – generale statunitense
 Frances Upton – attrice statunitense
 Frank Upton – calciatore e manager calcistico inglese
 Fred Upton – politico statunitense
 Louis Upton – imprenditore statunitense
 Harriet Taylor Upton – politica e scrittrice statunitense
 Jason Upton – cantante statunitense
 Justin Upton – giocatore di baseball statunitense
 Kate Upton – modella e attrice statunitense
 Lee Upton – poeta e scrittore statunitense
 Mary Upton – politico irlandese
 Richard Upton – nuotatore australiano
 Solomon Upton – calciatore inglese
 Sue Upton – comica, attrice e ballerina inglese
 Robert W. Upton – politico statunitense
 Róisín Upton – hockeista su ghiaccio irlandese
 Winslow Upton – astronomo statunitense

Pagine correlate 
 Charles Upton
 George Upton
 Pat Upton
 Simon Upton
 William Upton